«Good Old-Fashioned Lover Boy» () — песня английской рок-группы Queen из альбома A Day at the Races. Написана в 1976 году британским певцом Фредди Меркьюри.

Песня начинается пением и игрой Меркьюри на рояле. Затем, перед началом припева, подключается Джон Дикон с бас-гитарой и Роджер Тейлор с ударными. После того, как второй куплет и второй припев спеты, музыканты перестают играть и поёт Меркьюри с , звукорежиссёром группы. Далее идёт гитарное соло Брайана Мэя и песня завершается очередным припевом.

В песне рассказывается о том, как «добрый старомодный любовник» предвкушает ночь веселья и любви.

Также песня была записана на сторону «Б» сингла «Teo Torriatte (Let Us Cling Together)».

Queen’s First EP 
Песня вышла на первом миньоне группы вместе с песнями «Death on Two Legs (Dedicated to…)», «Tenement Funster» и «White Queen (As It Began)».

Кавер-версии 
 Для трибьют-альбома Killer Queen: A Tribute to Queen песню исполнил Джейсон Мраз.

Видеоклип 
Видеоклипом песни является видео из двух других клипов с альбома: «Somebody to Love» и «Tie Your Mother Down», смонтированное в 1992 году. Несмотря на это, клип вошёл в сборник Greatest Video Hits 1.

Чарты

Великобритания

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Синглы по алфавиту
Песни Queen
Синглы 1977 года
Песни по алфавиту
Песни 1977 года
Песни Великобритании
Песни на английском языке
Синглы EMI Records
Композиции глэм-рока